Нова Вес може бити:

 Нова Вес (Србац), насељено мјесто у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Нова Вес (Вељки Кртиш), насељено мјесто у округу Вељки Кртиш, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Нова Вес (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Нова Вес (Либерец), насељено мјесто у округу Либерец, Либеречки крај, Чешка Република
 Нова Вес (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Нова Вес (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Нова Вес (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Нова Вес (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Нова Вес (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Нова Вес (Соколов), насељено мјесто у округу Соколов, Карловарски крај, Чешка Република
 Нова Вес (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Нова Вес (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Нова Вес (Чешки Крумлов), насељено мјесто у округу Чешки Крумлов, Јужночешки крај, Чешка Република